

Codici 
 YUN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Johnson Point (Canada)

Persone 
 James Yun (1981) – wrestler statunitense di origini sudcoreane
 Paolo Yun Ji-chung (1759-1791) – martire cattolico coreano
 Yun Bo-seon (1897-1990) – politico sudcoreano
 Yun Chi-ho (1864-1945) – politico, educatore ed attivista sudcoreano, zio di Bo-seon
 Yun Djong (...) – soprano sudcoreano
 Yun Dong-ju (1917-1945) – poeta coreano
 Yun Il-gwang (1991) – calciatore nordcoreano
 Yun Il-lok (1992) – calciatore sudcoreano
 Yun Mi-jin (1983) – arciera sudcoreana
 Yun Mi-kyung (1980) – fumettista sudcoreana
 Yun Ok-hee (1985) – arciera sudcoreana
 Yun Sung-bin (1994) – skeletonista sudcoreano
 Yun Yat (1934-1997) – politica e rivoluzionaria cambogiana
 Yun Yong-il (1988) – calciatore nordcoreano
 Yun Young-sook (1971) – arciera sudcoreana
 Yun Young-sun (1988) – calciatore sudcoreano

Altro 
 Yun – personaggio di Elfquest
 Yun – personaggio dell'universo espanso di Guerre stellari
 Yun – personaggio del videogioco Street Fighter
 Yún – modello di scheda elettronica Arduino